

Geografia
 Vicenza – città del Veneto
 Provincia di Vicenza
 Diocesi di Vicenza

Sport
 Vicenza Calcio – società calcistica
 Real Vicenza – squadra di calcio maschile
 Joy Volley Vicenza – società pallavolistica femminile
 A.S. Vicenza – squadra di basket femminile
 Pallacanestro Vicenza – squadra di basket maschile
 ASD Rugby Vicenza – società di rugby
 Vicenza-Bionde – corsa in linea maschile di ciclismo su strada
 Thiene Zanè Calcio a 5 – squadra italiana di calcio a 5 sciolta nel 2013

Militari
 156ª Divisione fanteria "Vicenza" – già Brigata Vicenza dal 1917 al 1919, diviene divisione di fanteria dal 1942 al 1943
 Battaglione Vicenza – facente parte del 9º Reggimento alpini

Altro
 Vicenza Jazz - New Conversations – rassegna musicale promossa dal comune di Vicenza